Фрэнсис Паско (, 1 сентября 1813 — 20 июня 1893) — английский энтомолог, занимался преимущественно изучением жуков.

Биография 
Он родился в городе Пензанс в Корнуолле. Учился в Медицинском колледже больницы Святого Варфоломея (St bartholomew’s Hospital Medical College) в Лондоне. Назначен хирургом на британском флоте, служил в Австралии, Вест-Индии и на Средиземном море.

Женился на Мэри Глассон. Поселился в селе Trewhiddle близ городка Сент-Остел, где его жена владела предприятием по производству фарфора. После смерти жены в 1851 году, Паско поселился в Лондоне, где посвятил себя естествознанию, в частности энтомологии. Он работал в основном с собранным другими исследователями материалом, например Альфредом Уоллесом, Робертом Темплтоном. Стал членом Королевского энтомологического общества в 1854 году, был его президентом с 1864—1865 годах. Также был членом Энтомологического общества Франции, Бельгийского и Штеттинского обществ, Общества Линнея (избран 1852), входил в Совет научного Общества Рея.

Публикации 
 1858 On new genera and species of longicorn Coleoptera. Part III «Trans. Entomol. Soc. London», (2)4:236-266.
 1859 On some new genera and species of longicorn Coleoptera. Part IV."Trans.Entomol. Soc. London", (2)5:12-61.
 1860 Notices of new or little-known genera and species of Coleoptera. «J. Entomol»., 1(1):36-64.
 1860 Notices of new or little-known genera and species of Coleoptera, pt.II. «J. Entomol»., 1(2):98-131.
 1862 Notices of new or little-known genera and species of Coleoptera. «J. Entomol»., 1:319-370.
 1864—1869 Longicornia Malayana; or a descriptive catalogue of the species of the three longicorn families Lamiidae, Cerambycidae and Prionidae collected by Mr A. R. Wallace in the Malay Archipelago. «Trans.Entomol. Soc. London», (3)3:17-12.
 1866 List of the Longicornia collected by the late Mr P. Bouchard, at Santa Marta. «Trans. Entomol. Soc. London», 5(3):279-296.
 1867 Diagnostic characters of some new genera and species of Prionidae."Ann. Mag. Nat. Hist"., (3)19:410-413
 1875 Notes on Coleoptera, with descriptions of new genera and species. Part III. «Ann. Mag. Nat. Hist»., (4)15:59-73.
 1884 Notes on Natural Selection and the Origin of Species. Taylor & Francis.
 1885 List of British Vertebrate Animals. Taylor & Francis.
 1890 The Darwinian Theory of the Origin of Species. Gurney & Jackson.

Ссылки 
 Некролог in Natural science: a monthly review of scientific progress". Volume 3, 1893: S. 159
 A. Boucard Некролог in «The Humming Bird. A Quarterly, Artistic and Industrial Review». Volume 5. Spring Vale, 1895: S. 12-13

Члены Лондонского Линнеевского общества
Энтомологи Великобритании
Колеоптерологи
Президенты Королевского энтомологического общества Лондона